Ржаная Поляна:

 Ржаная Поляна (урочище)
 Ржаная Поляна (трасса)